Anna Pietrzak – cestista polacca
 Rafał Pietrzak – calciatore polacco
 Sławomir Pietrzak – musicista polacco